Alca est un sigle qui peut désigner :
 Aero L-159 ALCA (Advanced Light Combat Aircraft), un avion d'entraînement avancé et d'appui tactique tchèque ;
 Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, le nom provisoire de la région Grand Est, une région administrative française
 Australian Lowline Cattle Association, une association australienne d'éleveurs de bovins ;
 Área de Libre Comercio de las Américas, le nom espagnol et portugais de la Zone de libre-échange des Amériques, un projet d'une communauté économique qui aurait pu succéder à l'ALENA.

Alca peut désigner :
 Alca, un genre d’oiseaux de la famille des alcidés.